Улица Анато́лия Ме́хренцева (в устной речи чаще просто Мехренцева) — магистральная улица в Академическом районе города Екатеринбурга.

Происхождение названия 
Улица названа в честь председателя Свердловского облисполкома (1977—1985) А. А. Мехренцева. Официальное название улице было присвоено на основании постановления администрации г. Екатеринбурга № 2201 от 11 мая 2010 года.

Расположение и благоустройство 
Улица Анатолия Мехренцева начинается от Т-образного перекрёстка с улицей академика Вонсовского. Направлена с северо-востока на юго-запад. Пересекает улицы Краснолесья, Павла Шаманова и завершается (в перспективе) на перекрёстке с проспектом Академика Сахарова.

История 
Застройка улицы Анатолия Мехренцева была начата в мае 2012 года со строительства жилого комплекса «Вонсовского» в так называемом квартале № 7 Академического, осенью было начато строительство домов соседнего жилого квартала «Берёзовая Роща». В 2013 году улица стала застраиваться на участке между улицами Краснолесья и Павла Шаманова (блоки 2.6 и 2.8 квартала № 2), непосредственное движение на этом участке было открыто в ноябре 2013 года, участок улицы севернее пересечения с Краснолесья пока носит характер проезда.

К 2015 году застройка улицы полностью сформирована по нечётной стороне и по чётной стороне между улицами Краснолесья и Павла Шаманова.

Здания и сооружения

Транспорт 
Улица должна в будущем стать крупной автомагистралью и одной из главных улиц жилого района «Академический». По улице с конца 2014 года осуществляет перевозки один автобусный маршрут — № 54.

Примечания

Ссылки 
 ДубльГИС. Интерактивная карта Екатеринбурга

Улицы Академического района Екатеринбурга
Улицы Екатеринбурга, названные в честь людей